Африка́нские ежи () — род из семейства ежовых. Включает в себя 4 вида.

 Алжирский ёж (Atelerix algirus)
 Южноафриканский ёж (Atelerix frontalis)
 Сомалийский ёж (Atelerix sclateri)
 Белобрюхий ёж (Atelerix albiventris)

Африканский карликовый ёж — искусственный подвид белобрюхого ежа, не обитающий в природе и выведенный путём скрещивания с другими видами африканских ежей.

Ареал и места обитания 
Все четыре вида обитают на африканском континенте. Ареал алжирского ежа почти полностью включает средиземноморское побережье, также он завезён человеком на Мальту и Канарские острова. Сомалийский ёж, как следует из названия, обитает на востоке — на территории северного Сомали. Белобрюхий ёж встречается к югу от Сахары, в Мавритании, Сенегале, Нигерии, Судане, Эфиопии. Южноафриканский ёж распространён в Анголе, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве и ЮАР.

Африканские ежи избегают пустынных и гористых местностей, предпочитая степи, саванны, поросли кустарника и даже сады близ поселений. Ведут ночной образ жизни, добывая пищу по ночам. Всеядны, предпочитают насекомых, но также едят улиток, дождевых червей, птичьи яйца, фрукты, грибы, мелких позвоночных.

Примечания 

Настоящие ежи
Млекопитающие Африки
Роды млекопитающих